Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa han recibido el nombre :

 El Shinonome, de la Clase Murakumo, activo desde 1899 y hundido en 1913.
 El Shinonome, de la Clase Fubuki, activo desde 1928 y hundido en 1941.